Füzike, női név
Füzike, kistestű, rovarevő énekesmadár
Füzike, növény, gyógytea (Epilobium parviflorum)